Кастроконтриго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдерия. Занимает площадь 194,49 км². Население — 917 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается Эль Сальвадор.

Население

Примечания

Ссылки
 Página Asociación Cultural Castrocontrigo

Муниципалитеты Леона